Фёрстер, Фридрих (1908—1999) — немецкий учёный, профессор, крупный специалист в области электромагнитной дефектоскопии.
 Фёрстер, Фридрих Вильгельм (1869—1966) — немецкий философ, педагог и пацифист.